Achrysocharoides  — род паразитических наездников из семейства Eulophidae (Chalcidoidea) отряда перепончатокрылые насекомые.
Длина 1—2 мм. Клипеус не ограничен швами. Глаза покрыты плотным слоем щетинок. Жвалы с 3 или более зубцами. Флагеллярная формула члеников усика: обычно 3,3,2, у самцов иногда 3,4,1. Паразитоиды гусениц бабочек (Lepidoptera), главным образом, молей-пестрянок рода Phyllonorycter (Gracillariidae), минирующих листья Gliricidia sepium (Fabaceae). Род  близок к родам  и . Род был выделен американским энтомологом Александром Жиро (Alexandre Arsène Girault; 1884—1941), в 325 статьях описавшего более 3000 новых видов насекомых, главным образом, из Австралии и одного из крупнейших знатоков наездников надсемейства Chalcidoidea.

Распространение 
Австралия, Новая Зеландия, Папуа Новая Гвинея, Южная Америка (Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Мексика, Тринидад, Эквадор), Азия (Непал, Пакистан, Япония), Голарктика и Неотропика (с учётом синонимизации с родом Kratoysma): Европа, Северная Америка (США и Канада).

Систематика 
Более 50 видов (с учётом синонимизации с родом Kratoysma): Европа (23 вида), Северная Америка (22 вида), Южная Америка, Япония (10 видов).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Yoshimoto, C. (1977). The North American species of the genus Achrysocharoides (Hymenoptera: Eulophidae). Canadian Entomologist. 109: 907—930.

Эвлофиды
Роды перепончатокрылых
Паразиты насекомых